Bogdăneștii () sunt familia întemeietoare a Moldovei independente și mai târziu, familia din care se va forma Dinastia Mușatinilor. Familia descinde din Bogdan I, descălecătorul Moldovei.

Etimologie
Etimologia numelui de „Bogdănești” este legată de Bogdan I, întemeietorul dinastiei. „Bogdan” este un nume provenit din slavonă care se traduce cu „Darul lui Dumnezeu” („Bog" - „Dumnezeu”; „dan” -  „dat”, „dar”).

Membri
Membrii dinastiei Bogdăneștilor sunt:
Bogdan I
Petru I
Lațcu
Mușata (prin căsătorie)
Costea (Ștefan)

Arbore genealogic

Note

Bibliografie
Constantin Rezachevici - Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova a. 1324 - 1881, Volumul I, Editura Enciclopedică, 2001
Istoria românilor - Constantin C. Giurescu. - Bucureti : Editura Fundației pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1935-1946

Legături externe
Arbore genealogic

Dinastii române
Dinastia Bogdăneștilor